Vila Fontana ima više značenja:
 Vila Fontana (Bolonja)
 Vila Fontana (Verona)